Ženská čtyřhra French Open 2020 probíhala na přelomu září a října 2020, v dodatečně určeném termínu kvůli pandemii covidu-19. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce nastoupilo šedesát čtyři dvojic.

Obhájený titul Tímey Babosové a Kristiny Mladenovicové 
Vítězem se stal druhý nasazený, maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále za 1.33 hodiny zdolal chilsko-americké turnajové čtrnáctky Alexu Guarachiovou a Desirae Krawczykovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Soupeřkám šestkrát prolomily podání. Obě šampionky, které titul obhájily, si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů a rozdělily si odměnu 319 652 eur.

Babosová s Mladenovicovou společně získaly jedenáctou trofej, z toho čtvrtou na grandslamu. Navázaly na lednový triumf z Australian Open 2020 a staly se prvním párem s dvěma sezónními majory od Krejčíkové se Siniakovou z roku 2018. V probíhající sezóně tak na grandslamu neprohrály žádný zápas. Pro obě tenistky titul představoval 24. deblové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Mladenovicová si na Roland Garros připsala třetí trofej, čímž se ve statistikách otevřené éry zařadila po bok Jany Novotné a Gail Chanfreauové.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Jeļena Ostapenková (3. kolo)
  Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (3. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová' (čtvrtfinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Čang Šuaj (3. kolo)
  Sofia Keninová /  Bethanie Matteková-Sandsová (čtvrtfinále)
  Hayley Carterová /  Luisa Stefaniová (3. kolo)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Laura Siegemundová /  Věra Zvonarevová (2. kolo, skreč)
  Viktória Kužmová /  Kristýna Plíšková (3. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (finále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (1. kolo)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženská čtyřhra